Hochbau bezeichnet:

 Hochbau, Teilgebiet des Bauwesens
 Hochbau (Gemeinde Ohlsdorf), Ortschaft der Gemeinde Ohlsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich